Моноопера — опера для одного солиста.

Редкий пример в музыке XVIII века — небольшая моноопера «Капельмейстер» Доменико Чимарозы. Также в XVIII веке в Европе были распространены музыкально-театральные произведения для одного актёра (или двух актёров), сопровождаемые музыкой, — они именовались словом «мелодрама» («Пигмалион» Ж. Ж. Руссо — представляет собой лирический монолог главного героя).

Жанр был развит в XX веке. Среди образцов:

 А. И. Билаш. «Баллада войны», «Исповедь белого тюльпана»
 Ю. М. Буцко. «Записки сумасшедшего»
 В. П. Власов. «Белые розы»
 В. С. Губаренко. «Нежность»
 Ф. Караев. «Путешествие к любви»
 Ф. Пуленк. «Человеческий голос»
 А. Э. Спадавеккиа. «Письмо незнакомки»
 М. Л. Таривердиев. «Ожидание»
 Г. С. Фрид. «Дневник Анны Франк», «Письма Ван-Гога»
 М. Г. Чекалин. Что такое есть По... Моноопера для драматической актрисы (Исп. заслуженная артистка России Наталья Власова)
 А. Шёнберг. «Ожидание»
 

К моноопере близка дуоопера («Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова, «Телефон» Дж. Менотти).

См. также 
Монодрама в театре

Музыкальные жанры
Жанры оперы